Бенсио (Бенсион) (, ) — мужское имя вестготского происхождения. Известные носители:
 Бенсио — граф Каркассона (906—908)
 Бенсио — граф Ампурьяса и Руссильона (915—916)